Виланова-де-Прадес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 21,51 км². Население — 143 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos de la población (en catalán)

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны